Асаки — фамилия. Известные носители:

 Асаки, Георге (1788—1869) — молдавский и румынский писатель, поэт, художник, историк, драматург и переводчик армянского происхождения.
 Асаки, Елена (, урождённая Элеонора Тайбер, ; 1789—1877) — румынская певица, пианистка и композитор.